El Torneig de Kuala Lumpur 2014, oficialment conegut com a Malaysian Open 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 de setembre de 2014 al Putra Indoor Stadium de Bukit Jalil, prop de Kuala Lumpur, Malàisia.

El tennista japonès Kei Nishikori va guanyar el seu tercer títol de la temporada. El seu rival en la final, el francès Julien Benneteau fou finalista d'aquest torneig per tercera edició consecutiva.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

ATP World Tour 2014
2014